Kunduz kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kunduz (provinshuvudstad), Kondoz, 
 Kondoz (provins), 
 Kunduz (distrikt), Kondoz,

Turkiet 

 Artova, distriktshuvudort, Tokat, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar